Leowald ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Leowald († 1969), deutscher Architekt und Möbeldesigner
 Leo Leowald (* 1967), deutscher Comiczeichner